Svjetski skijaški kup je skup natjecanja u disciplinama alpskog skijanja pod Međunarodnom skijaškom federacijom (FIS) kao krovnom organizacijom. 
Skijaši i skijašice natječu se u 5 disciplina: slalomu, veleslalomu, super-veleslalomu, spustu i kombinaciji. Svaki skijaš i skijašica koji u sezoni skupi najviše bodova u pojedinoj disciplini osvaja mali kristalni globus za tu disciplinu. Za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, koja se računa zbrajanjem bodova iz svih disciplina, namijenjen je Veliki kristalni globus.

U svakoj disciplini 30 prvoplasiranih osvaja bodove, na način da prvi osvaja 100 bodova, drugi 80, treći 60, i tako sve do tridesetog koji osvaja 1 bod.

Najviše naslova osvajača svjetskog kupa kod skijaša imaju Marc Girardelli (5) iz Luksemburga i Marcel Hirscher (5) iz Austrije, a kod skijašica Annemarie Moser-Pröll (6) iz Austrije.

U Zagrebu se proslavila 50. obljetnica postojanja Svjetskog skijaškog kupa revijalnom utrkom 18 pobjednika Svjetskog kupa na stazi u središtu grada od katedrale do Manduševca, 4. siječnja 2017.

Pobjednici i pobjednice Svjetskog kupa

Ukupni pobjednici i pobjednice

Skijaši 

* Aksel Lund Svindal pobijedio je sa samo 2 bodova prednosti ispred Benjamin Raicha, što je najmanja razlika u konačnom zbroju bodova neke sezone u Svjetskom kupu.

** Hermann Maier je 2000. godine s točno 2000 osvojenih bodova postavio novi rekord u ukupnom poretku u Svjetskom kupu. Prije njega rekord je držao Paul Accola koji je 1699 bodova osvojio u sezoni 1992. godine.

Skijašice 
*Tina Maze je u sezoni 2012./13. s 2414 bodova postavila novi rekord u ukupnom broju bodova koji je do tada držao Hermann Maier s osvojenih 2000 bodova u sezoni 1999./2000.

** Lindsey Vonn je u sezoni 2011./12. s 1980 bodova postavila novi rekord u ukupnom broju bodova, koji je do tada s 10 bodova manje držala Janica Kostelić a postavila ga je u sezoni 2005/06. Valja napomenuti da se od 1992. godine sustav bodovanja promijemnio pa se od tada dodjeljuje više bodova.

*** U sezoni 2006./07. prvi puta se dodjeljivao mali kristalni globus za pobjednice u kombinaciji.

Višestruki osvajači Svjetskog kupa

Skijaši

Skijašice

Pojedinačne pobjede

Skijaši

Skijašice

Izvori

Vanjske poveznice 
FisAlpineWorldCup.com FIS Svjetski Skijaški Kup - Službene FIS stranice
Povijest Svjetskog kupa 
Rezultati Svjetskog kupa
Rezultati za sva FIS natjecanja